Miejscowości w Polsce:
 Przespolew Kościelny
 Przespolew Pański
 Historia obu miejscowości